JKA (также JCA; ) — бывшее Еврейское колонизационное общество (1891—1978).
 JKA () — .

Примечания